Каверзнев — русская фамилия; женская форма: Каверзнева. Известные носители:
 
 Каверзнев, Афанасий Аввакумович (1748 — ?) — русский учёный-эволюционист.
 Каверзнев, Илья Александрович (род. 1962) — российский художник, сын А. А. Каверзнева.
 Каверзнев, Михаил Кириллович (1905—1975) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Коверзнев (Каверзнев), Пётр Фёдорович (или Ефимович) (?—1877) — русский художник-иллюстратор, рисовальщик.

 Каверзнева, Ольга Викторовна (1926—2006) — советская и российская скрипачка.
 Топоним 
 Каверзнева — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия.